Этуа́ль ( — звезда) — многозначное слово:
 Этуаль — знаменитый артист или артистка в европейском и русском театре до революции; также высший статус артистов балета парижской Оперы (по другим источникам — уст. в театре развлекательного жанра — модная артистка).

Топоним
 Площадь Этуаль — площадь в западной части VIII округа Парижа.
 Этуаль-Сен-Сирис — коммуна в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Франция.

Фамилия
 Л’Этуаль, Пьер де (1546—1611) — французский чиновник, нотариус и писатель-мемуарист.

Футбольные клубы
 «Этуаль» — клуб города Бени-Халид, Тунис (основан в 1946).
 «Этуаль» — клуб города Браззавиль, Республика Конго (основан в 1926).
 «Этуаль» — клуб города Каруж, Швейцария (основан в 1904).
 «Этуаль» — клуб Куинстауна, Сингапур (основан в 2010).
 «Этуаль» — клуб города Фрежюс, Франция (основан в 2009).
 «Этуаль дю Сахель» — клуб города Сус, Тунис (основан в 1925 году).
 «Этуаль Спортинг» — клуб города Ла-Шо-де-Фон, Швейцария (основан в 1898).
 «Этуаль Филант» — клуб города Бигулья, Франция (основан в 1971).
 «Этуаль Филант» — клуб города Уагадугу, Буркина-Фасо (основан в 1955).
 «Этуаль Филант» — клуб города Ломе, Того (основан в 1932).
 «Л’Этуаль» — клуб города Морн-а-л'О, Гваделупа (основан в 1958).

 Хоккейный клуб
 «Этуаль Нуар» — хоккейный клуб из города Страсбург.

 Другое
 «Л'Этуаль» — российская торговая сеть парфюмерии и косметики.
 Этуаль – звездообразное пересечение аллеи.

Примечания